Конди (Баия) — муниципалитет в Бразилии.
 Конди (Параиба) — муниципалитет в Бразилии.
 Конди (приток Пенинги) — река в Карелии.
 Конди, Марк (род. 1965) — шотландский шахматист, международный мастер (1984).